Plaats in Indonesië
 Tanjung Bulan (Tanjung Kemuning), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Bulan (Buay Madang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Bulan (Kota Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Bulan (Pulau Beringin), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Bulan (Rambang Kuang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Ilir in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Bulan (Tanjung Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Bulan (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra